Lethiscus stocki — вид примитивных стегоцефалов (либо тонкопозвонковых), единственный в роде Lethiscus и семействе Lethiscidae из отряда аистопод (Aistopoda). Известен по ископаемым остаткам из нижнекарбоновых (холкерийский подъярус, визейский ярус) отложений Шотландии (). Является древнейшим и, вероятно, самым базальным представителем аистопод — группы специализированных змееподобных «земноводных». Позвонки голоспондильные. Череп короткий, с боковыми височными окнами.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Anderson et al., 2003 (в качестве представителя тонкопозвоновых):

Кладограмма по анализу Pardo et al., 2017 (в качестве базального стегоцефала):

Примечания

Литература 
 

Стегоцефалы
†
Фауна каменноугольного периода
Фоссилии, описанные в 1982 году
Фоссилии из каменноугольных отложений Великобритании